Ritz é uma marca de tabaco portuguesa, produzida e comercializada pela Tabaqueira e Souza Cruz criada em 1970.

A família "Ritz" actualmente:
 Ritz branco: regular size, soft pack, 20's.
 Ritz preto: king size, hard pack, 20's.

"Ritz" já não produzidos:
 Ritz branco: king size, soft pack, 20's.
 Ritz lights: king size, soft pack, 20's.

Marcas de cigarros
Marcas da Tabaqueira
Marcas da BAT Brasil
Marcas de Portugal
Fundações em Portugal em 1970